Список видів роду пирійник:

Список, який містить 234 визнані види роду пирійник (Elymus) з родини тонконогових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Elymus на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Elymus на сайті «International Plant Names Index» 
 Elymus на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Elymus на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Elymus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
пирійник
пирійник